Гайворон — название населённых пунктов:

Россия 
 Гайворон — село в Спасском районе Приморского края.
 Гайворон — деревня в Аткарском районе Саратовской области.

Украина 
 Гайворон — город в Гайворонском районе Кировоградской области.
 Гайворон — село в Володарском районе Киевской области.
 Гайворон — село в Бахмачском районе Черниговской области.